Новенский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Локтевском районе Алтайского края России. Административный центр — село Новенькое.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 539 человек, в том числе 257 мужчин и 282 женщины.

Населённые пункты 
11 сентября 2008 года был упразднён посёлок Калантырь Новенского сельсовета

В настоящее время в состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Новенькое.

Примечания 

Муниципальные образования Локтевского района
Сельские поселения Алтайского края